Эрл Рашад Кларк (; род. 17 января 1988 года, Плейнфилд, Нью-Джерси) — американский баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. В 2009 году был выбран в первом раунде драфта под 14-м номером командой «Финикс Санз».

Карьера 
10 августа 2012 года, перешёл в «Лейкерс», в результате четырёхстороннего обмена вместе с Дуайтом Ховардом и Крисом Дюхоном. В «Орландо» перешли Аррон Аффлало, Эл Харрингтон, Мо Харклесс и Никола Вучевич, в «Денвер» — Андре Игудала, а в «Филадельфию» — Эндрю Байнум.

После 2012/2013 сезона Кларк подписал двухлетний контракт с «Кливленд Кавальерс». В феврале 2014 года «Кливленд» Кларк с Генри Симсом отправил в «Филадельфию» на Спенсер Хоуса. Он не выступал за «Сиксерс»; команда вскоре расторгла его контракт.

Он дважды подписал 10-дневный контракты с «Нью-Йорк Никс» после ухода из Филадельфии. «Никс» отказался продлить контракт до конца сезона.

В августе 2022 года он подписал контракт с командой «НЛЕКС Роад Уорриорз» из филиппинской баскетбольной ассоциации в качестве легионера на Кубок Комиссаров 2022/23.

4 февраля 2023 года Кларк подписал контракт с «Гигантес де Каролина» из чемпионата Пуэрто-Рико по баскетболу.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Кларк на официальном сайте «Лос-Анджелес Лейкерс» 

Баскетболисты США
Игроки «Луисвилл Кардиналс» (баскетбол)
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки «Шаньдун Хироус»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Бейкерсфилд Джэм»
Игроки «Делавэр Эйти Севенерс»
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Сан-Пабло Бургос»
Игроки БК «Анян КГК»
Игроки БК «Гран-Канария»